(4166) Понтрягин () — астероид главного пояса, который был открыт 26 сентября 1978 года советским астрономом Людмилой Журавлёвой в Крымской астрофизической обсерватории и назван в честь советского математика, академика Льва Семёновича Понтрягина.

Эксцентриситет орбиты равен 0,03 (почти окружность), наклонение орбиты к плоскости эклиптики — 3,1°, период обращения вокруг Солнца — 1538 дней

См. также 
 Список астероидов (Список астероидов (4101—4200))
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Людмилой Журавлёвой
Астероиды, названные в честь людей
Астероиды, открытые в 1978 году